

Geografia 

 Provincia del Verbano-Cusio-Ossola – provincia italiana
 Repubblica dell'Ossola – repubblica partigiana
 Val d'Ossola – territorio del Piemonte
 Anzola d'Ossola – comune italiano della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Comunità Montana Valle Ossola – comunità montana

Persone 
 Aldo Ossola – ex cestista italiano
 Carlo Ossola – filologo  e critico letterario italiano
 Franco Ossola – calciatore italiano
 Leone Giacomo Ossola - arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Ossola – calciatore, cestista e dirigente sportivo italiano
 Pietro Ossola – vescovo cattolico italiano
 Rinaldo Ossola – economista e politico italiano

Altro 
 Stadio Franco Ossola – stadio di Varese